Berthieu peut désigner :
Jacques Berthieu (1838-1896), missionnaire français à Madagascar.
Lucienne Berthieu-Poiraud (1978-), joueuse française de basket-ball.

Patronyme français